Åva (å:va) kan avse:

 Åva gymnasium – en kommunal gymnasieskola i Täby kommun.
 Åva gård – ett jordbruk och ett område i ytterkanten av Tyresta nationalpark i Tyresö kommun.
 Åva kvarn – en vattenkvarn vid södra utloppet av sjön Nedre Dammen på gränsen av dagens Tyresö och Haninge kommuner.
 Åva, Brändö – ö och by i Brändö kommun, landskapet Åland, Finland.
 Åvaträsk – en sjö i Tyresö kommun.
 Åvaån – ett vattendrag i Tyresö kommun.
 Åvaviken – en havsvik av Östersjön i Tyresö kommun.